Танэгаси́ма ()
 Танэгасима — остров на юге Японского архипелага.
 Танэгасима (огнестрельное оружие) — старинное японское огнестрельное оружие, получившее название по острову, на котором оно было впервые изготовлено по европейским образцам.
 Космический центр Танэгасима — космодром.